Порно — может означать:
 Порнография — отображение сексуального поведения в литературе, изображениях, скульптурах, фильмах и др. с целью вызвать сексуальное возбуждение.
 Порнофильм
 Порножурнал
 Порноиндустрия — отрасль мировой экономики, основанная на создании и продаже товаров порнографического содержания.
 Порнократия (букв. правление/эпоха блудниц) — период в истории папства (первая половина X века).
 «Порно» — роман Ирвина Уэлша.

См. также 
 Зак и Мири снимают порно — кинофильм режиссёра Кевина Смита.
 Porno for Pyros — американская группа, исполнявшая альтернативный рок.
 PoR.no — музыкальный альбом российской группы «Deadушки».